Weule steht für
 J. F. Weule, 1836 bis 1966 bestehende Turmuhrenfabrik und Glockengießerei in Bockenem im Ambergau
 Ulrich & Weule, Glockengießerei in Apolda/Bockenem
 Wilhelm Weule, Unternehmen der Optik aus Goslar

Weule ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Weule (* 1940), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer 
 Heinrich Weule (1816–1896), deutscher Maschinenfabrikant
 Karl Weule (1864–1926), deutscher Geograf und Ethnologe
 Kerstin Weule (* 1966), deutsch-amerikanische Triathletin